Алексе́й Шестако́в:
 Шестаков, Алексей Андреевич (1914—1997) — советский военный деятель, капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Шестаков, Алексей Сергеевич (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.